Лејк Вилиџ има више значења:
 Лејк Вилиџ (Индијана)
 Лејк Вилиџ (Арканзас)